Public Ledger, deutsch etwa „Öffentliches Hauptbuch“, bezeichnet

 The Public Ledger, 1760 gegründete Fachzeitschrift für Agrarrohstoffe
 Public Ledger (Philadelphia), von 1836 bis 1942 publizierte Tageszeitung in Philadelphia, Pennsylvania, USA
 Public Ledger (Memphis), 1865 bis 1893 in Memphis, Tennessee, USA herausgegebene Tageszeitung